Экман (Ekman, Eckmann) — немецкая и шведская фамилия. Известные носители:

 Экман, Билл (род. 1966) — американский финансист и предприниматель.
 Экман, Вагн Вальфрид (1874—1954) — шведский океанолог.
 Экман, Йёста (младший) (1939—2017) — шведский актёр.
 Экман, Йёста (старший) (1890—1938) — шведский актёр.
 Экман, Кайса Экис (род. 1980) — шведская журналистка.
 Экман, Карл Густав (1872—1945) — премьер-министр Швеции.
 Экман, Нильс (род. 1976) — профессиональный шведский хоккеист.
 Экман, Отто (1865—1902) — немецкий художник и график.
 Экман, Пол (род. 1934) — американский клинический психолог, исследователь физиологии эмоций.
 Экман, Роберт Вильгельм (1808—1873) — финский художник.
 Экман, Ульф (род. 1950) — шведский проповедник неопятидесятнического направления.
 Экман, Хассе (1915—2004) — шведский актёр.
 Экман, Черстин (род. 1933) — шведская писательница.
 Экман, Эрик Леонард (1883—1931) — шведский ботаник.
 Экман, Эуген (род. 1937) — финский гимнаст, олимпийский чемпион.

Составные фамилии

 Экман-Ларссон, Оливер (род. 1991) — шведский хоккеист, защитник, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года.